Kluddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kluddtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714843-169849), sjö i Vindelns kommun,  (4,17 ha)
Kluddtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715521-166840), sjö i Vindelns kommun, 
Kluddtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716660-167211), sjö i Vindelns kommun, 
Kluddtjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (3,71 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn